Grandvaux est une ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Soubrebost.
Grandvaux est une région du Haut-Jura français du département du Jura.
Grandvaux est une commune française de Saône-et-Loire.
Grandvaux est une localité du canton de Vaud.

Homonymie de toponyme